Parlamentswahlen in Israel steht für:

 Parlamentswahl in Israel 1949
 Parlamentswahl in Israel 1951
 Parlamentswahl in Israel 1955
 Parlamentswahl in Israel 1959
 Parlamentswahl in Israel 1961
 Parlamentswahl in Israel 1965
 Parlamentswahl in Israel 1969
 Parlamentswahl in Israel 1973
 Parlamentswahl in Israel 1977
 Parlamentswahl in Israel 1981
 Parlamentswahl in Israel 1984
 Parlamentswahl in Israel 1988
 Parlamentswahl in Israel 1992
 Parlamentswahl in Israel 1996
 Parlamentswahl in Israel 1999
 Parlamentswahl in Israel 2003
 Parlamentswahl in Israel 2006
 Parlamentswahl in Israel 2009
 Parlamentswahl in Israel 2013
 Parlamentswahl in Israel 2015

 Parlamentswahl in Israel 2020
 Parlamentswahl in Israel 2021
 Parlamentswahl in Israel 2022